Запопан има више значења:

 Запопан
 Запопан (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Запопан (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запопан (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Запопан, насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Запопан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Запопан (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Запопан (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Запопан (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику